A MotoGP 2006-os szezonja volt az 58. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon. A 125 köbcentiméteres kategória világbajnoka Álvaro Bautista, a 250-eseké Jorge Lorenzo, a királykategóriáé pedig Nicky Hayden lett.

Összefoglaló 

A 2006-os szezon volt az egyik legszorosabb év a MotoGP-ben. Sokáig az amerikai Nicky Hayden és az akkori címvédő, Valentino Rossi csatáztak a világbajnoki címért, melynek sorsa egészen az utolsó futamig teljesen nyitott volt. A királykategóriában ebben az évben heten ünnepelhettek futamgyőzelmet, köztük több újonc, Daniel Pedrosa, Toni Elías és Troy Bayliss. A világbajnok végül, mindössze 5 pontos előnnyel Hayden lett. A 250 köbcentiméteres kategóriában Jorge Lorenzo, míg a nyolcadlitereseknél Álvaro Bautista győzött. A következő évtől Bautista a negyedlitereseknél versenyzett.

Versenynaptár

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Versenyzők

MotoGP

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok